Cirot ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Cirot (1870–1946), französischer Historiker
 Callixte-Victor Cirot († 1801), französischer Vermessungsingenieur